Открытый чемпионат Аргентины по теннису 2017 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 13 по 19 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Доминик Тим
 Парный турнир —  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал Кэй Нисикори (№ 5 в мире на тот момент). Японец добрался до финала, где в статусе фаворита всё же проиграл несеяному Александру Долгополову. Украинский теннисист стал первым представителем из стран бывшего СССР кому удалось выиграть местный турнир. Прошлогодний победитель Доминик Тим не защищал свой титул.

В парном турнире победу одержали первые номера посева и прошлогодние чемпионы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. В финале колумбийская пара обыграл дуэт Сантьяго Гонсалес и Давид Марреро.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Александр Долгополов обыграл  Кэя Нисикори со счётом 7–6(4), 6–4.
 Долгополов выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нисикори сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара обыграли  Сантьяго Гонсалеса /  Давида Марреро со счётом 6–1, 6–4.
 Кабаль и Фара выиграли 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Аргентины по теннису
 Мировой тур ATP 2017
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2017 года
2017